Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Hanley e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Andrei Pavel e Alexander Waske.

Martin Damm e Leander Paes hanno vinto 6–3, 6–7(5), 10–7, contro Andrei Pavel e Alexander Waske.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti, ritiro per infortunio di Bob Bryan)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti)

  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Martin Damm /  Leander Paes (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2007
ATP Tour 2007